Râul Valea Seacă se poate referi la:

 Valea Seacă - afluent al râului Anieș, numit și Valea Secii
 Valea Seacă - afluent al râului Bărbat
 Valea Seacă - afluent al râului Bârlad
 Valea Seacă - afluent al râului Blidul
 Valea Seacă - afluent al râului Casimcea
 Valea Seacă - afluent al râului Cașin
 Valea Seacă - afluent al râului Corozel
 Valea Seacă - afluent al râului Crișul Negru
 Valea Seacă - afluent al Canalului Dunăre-Marea Neagră
 Valea Seacă - afluent al râului Dâmbovița
 Valea Seacă - afluent al râului Dezna
 Valea Seacă - afluent al râului Doftana
 Valea Seacă - afluent al râului Galbena
 Valea Seacă - afluent al râului Gârcin
 Valea Seacă - afluent al râului Lanca Birda, numit și Râul Voiteg
 Valea Seacă - afluent al râului Lotru
 Valea Seacă - afluent al râului Moldova
 Valea Seacă - afluent al râului Olt în zona Rotbav
 Valea Seacă - afluent al râului Olt în zona Sfântu Gheorghe
 Valea Seacă - afluent al Pârâului Mic
 Valea Seacă - afluent al râului Păușa
 Valea Seacă - afluent al râului Prahova
 Valea Seacă - afluent al râului Sadu
 Valea Seacă - afluent al râului Șcheiu
 Valea Seacă - afluent al râului Secaș
 Valea Seacă - afluent al râului Someșul Cald, numit și Râul Alunul Mare
 Valea Seacă - afluent al râului Strei
 Valea Seacă - afluent al râului Suha
 Valea Seacă - afluent al râului Suseni
 Valea Seacă - afluent al râului Tărâia
 Valea Seacă - afluent al râului Telcișor 
 Valea Seacă - afluent al râului Topolița
 Valea Seacă - afluent al râului Valea Cerbului
 Valea Seacă - afluent al râului Valea cu Apă
 Valea Seacă - afluent al râului Valea de Pești
 Valea Seacă - afluent al [Râul Valea Neagră, Crișul Repede|râului Valea Neagră ]]
 Valea Seacă - afluent al râului Valea Podului
 Valea Seacă - afluent al râului Vărbilău

Alte cursuri de apă cu denumiri similare sunt:

 Valea Seacă a Baiului
 Valea Seacă a Caraimanului
 Valea Seacă a Jepilor
 Valea Seacă dintre Clăi - alt nume al Râului Valea Seacă a Jepilor]]
 Valea Seacă a Pietrelor
 Valea Secărei
 Valea Secii
 Valea Seciului